Подсрнетица може бити:

 Подсрнетица (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Подсрнетица (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ